Port Island kan syfta på följande:

 Port Island (ö i Hongkong)
 Port Island, Kobe, ö i Japan